Тани́та Тикара́м (; род. 12 августа 1969 года, Мюнстер, Германия) — британская поп/фолк-певица и автор песен, прославившаяся своими хитами «Twist in my Sobriety» и «Good Tradition» из дебютного альбома «Ancient Heart».

Биография 
Отец певицы Прамод Тикарам был по происхождению индийцем с островов Фиджи, находившимся в Германии в качестве военнослужащего британских вооружённых сил; мать Таниты была родом из Малайзии. По отцовской линии Танита Тикарам приходится внучатой племянницей сэру Моти Тикараму, многолетнему члену Верховного суда и председателю Апелляционного суда Фиджи. Родной брат Таниты, Рамон Тикарам — известный британский актёр.

Проведя детство в Германии, Танита затем вернулась с семьёй в Великобританию, училась в школе в графстве Хэмпшир. Предполагалось, что она продолжит образование в Манчестерском университете, изучая английскую литературу, но Тикарам предпочла музыкальную карьеру и уже в 19-летнем возрасте записала первый альбом. Альбом  Ancient Heart оказался крайне успешным: прежде всего, за счёт несомненного хита Twist in my Sobriety. В дальнейшей карьере, однако, повторить такой успех певице не удалось.

Дискография 

 1988 — Ancient Heart
 1990 — The Sweet Keeper
 1991 — Everybody's Angel
 1992 — Eleven Kinds of Loneliness
 1995 — Lovers In The City (1995)
 1998 — The Cappuccino Songs
 2005 — Sentimental
 2012 — Can't Go Back
 2016 — Closer to the People

Другие работы

В музыке 
 Подголосок в песне «That’s Why I’m Leaving Here» из альбома 1989 года Brendan Croker and The 5 O’Clock Shadows одноимённого коллектива.
 Записала кавер на «Loving You» Элвиса Пресли, включённый в трибьют 1990 года The Last Temptation of Elvis.
 Танита Тикарам написала песню «I Never Will Know» и исполнила её вместе с Марком Айшемом в его альбоме 1990 года Mark Isham. Её голос также звучит в песне «Blue Moon».
 Совместно с Пьером Шоттом в 1992 году исполнила его «Je Te Voudrai Quand Même» в альбоме Le Nouveau Monde, позднее вышедшую отдельным синглом.
 Для альбома The Way Through The Woods Writer группы Brontë Brothers в 1993 году написала песню «Live A Little More», а годом позже придумала для неё новую аранжировку, выпущенную отдельным синглом.
 Вместе с Марком Кресвеллом в том же году сочинила ещё три композиции для Brontë Brothers: «Beneath The August Moon», «A Winner Too» и «Need This Lover Growing».
 Выступила приглашённым исполнителем «It’s Too Late» в альбоме Нэнси Гриффит в 1993 году.
 В 1995 году для альбома Кристи Хеннесси Lord Of Your Eyes приняла участие в записи песни «I’m Looking Up To You» (в Ирландии выпущена синглом).
 Песня «My Love Tonight», выпущенная в альбоме Тикарам Lovers In The City, была написана для выставки Abitare Il Tempo в Милане.
 В 1997 году совместно с дуэтом Moodswings записала песню «Redemption Song (Oh Happy Day)» для их альбома Psychedelicatessen.
 Приняла участие в серии передач BBC Texts In Time: Picture in the Poem, положив на музыку стихотворение «Not Waving But Drowning» английской поэтессы Стиви Смит. В 1995 году песня вышла на сингле Тикарам «I Might Be Crying».
 Для итальянской выставки Viaggio di Italia Танита Тикарам в 1995 году написала песню «Have You Lost Your Way?», изданную позднее на её сингле «Wonderful Shadow».
 В 1997 году спела дуэтом с Кристиано Прунасом, записав сингл «Dove Sei».

В кино 
 Тикарам записала кавер-версию «Poor Wandering One» из оперы «Пираты Пензанса» для фильма компании Дисней, однако песня не была выпущена. Позже она должна была войти в саундтрек «Руки, качающей колыбель», но в картине прозвучало чужое исполнение.
 Песня Тикарам «Twist in my Sobriety» звучит в фильме «Бандиты» 2001 года, «Дикая любовь», а «Don’t Shake Me Up» — в «Принцессе специй» 2005 года, а также в сериале «Дневник доктора Зайцевой», и в одном из эпизодов сериала «Полиция Майами».
 Выступила сопродюсером короткометражной документальной драмы «Солас» () режиссёра Джаред Кетсиан, выпущенной в 2005 году.
 Сыграла ресторанную певицу во французском фильме «Прощай, Марокко» (Goodbye Morocco) режиссёра Надир Мокнеш, исполнив песню Нэта Кинга Коула «Blue Gardenia».

Влияние 
По признанию Таниты, она считает себя продолжателем песенных традиций Джони Митчелл, Вана Моррисона, Леонарда Коэна и Рики Ли Джонс.

Личная жизнь 
Став знаменитой, Тикарам переехала из Хэмпшира в Лондон, где с тех пор и проживает.

В опубликованном в 2017 году интервью популярному ЛГБТ-журналу Diva певица сообщила, что последние на тот момент пять лет состоит в отношениях с художницей Наташей Хорн.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Поэтический перевод песни «Twist in my sobriety» (С. Шатрова)

Певцы и певицы Великобритании
Родившиеся 12 августа
Родившиеся в 1969 году
Родившиеся в Мюнстере
Поп-фолк-исполнители